Maurílio Ferreira Azambuja (Campo Grande, 15 de abril de 1948) é um médico e político brasileiro. Foi prefeito da cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul.

Biografia

Maurílio Ferreira Azambuja, filho de Pedro Ferreira de Azambuja e Isaura Corrêa de Azambuja, formou-se em Medicina no ano de 1975. O político casou-se com Angela Mara Cavalli, divorciou-se, e atualmente é casado com Leila Gonçalves Azambuja. Pai de três filhos, Azambuja foi Secretário de Saúde do Município de Maracaju no ano de 1997 e 1998, e iniciou sua trajetória política na cidade de Maracaju, como prefeito, em 2005.

Trajetória política

Maurílio Ferreira Azambuja iniciou sua vida política como prefeito de Maracaju, cargo que ocupou durante três mandatos não consecutivos.
Nas eleições de 2004, Maurílio candidatou-se à prefeitura da cidade filiado ao Partido da Frente Liberal, dispondo-se para o mandato de 2005 à 2008. Venceu a disputa, sucedendo o então governador e primo de Maurílio, Reinaldo Azambuja, com a soma de de 9.290 votos, contra os 7.106 votos alcançados pelo adversário Alberto Cruz Kuendig.

Em 2008, disputou novamente as eleições para a prefeitura, dessa vez filiado aos PSDB, mas não se elegeu, perdendo para o candidato do PDT, Celso Luiz da Silva Vargas, com uma diferença de cerca de mil votos. Nas eleições seguintes, em 2012, candidatou-se e venceu a disputa com Celso Vargas, alcançando cerca de 42,61% dos votos, contra 41,58% do concorrente.

Em 2016, candidatou-se à reeleição da prefeitura municipal de Maracaju, vencendo no primeiro turno com 67,17% dos votos, equivalentes à 14.321 do eleitorado da cidade, contra os 32,83% alcançados por Giovanna Correa do DEM.

Bibliografia

Nascidos em 1948
Naturais de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul